Short Track, esport olímpic d'hivern consistent en curses de velocitat sobre una pista de gel
 Nom que rep el Flat Track, esport motociclista de velocitat sobre circuit de terra, si la pista fa de menys de 3/8 de milla.